een militair (verouderd)
de polder en voormalige molen De Kriegsman
straat in Amstelveen